KIK est un sigle qui peut désigner :
 Klub Inteligencji Katolickiej (en français, Club de l'intelligentsia catholique), une association polonaise qui regroupe des laïcs catholiques.

Kik est un nom qui peut désigner :
 Kik, une application de messagerie instantanée pour appareils mobiles.

kik est un code qui peut désigner :
 kikuyu, la langue de l’ethnie majoritaire du Kenya, selon les codes de langues ISO 639-2 et ISO 639-3.

Code de langue